«The Name of the Game» () — песня, записанная в 1977 году шведской группой ABBA и выпущенная как первый сингл с альбома The Album.

История 
«The Name of the Game» (первоначально: «A Bit of Myself») была записана первой из песен, предназначенных для пятого студийного альбома группы. Она стала самой сложной композицией для группы на то время: Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад вместе исполнили главный вокал, однако у каждой также было соло.

Вступление к песне вдохновлено композицией Стиви Уандера «I Wish» с альбома 1976 года Songs in the Key of Life: Андерссон с Ульвеусом (авторы слов и музыки) во многом подражали творчеству Уандера в этот период творчества группы.

Предварительная версия «The Name of the Game» попала в фильм 1977 года ABBA: The Movie. Когда песня была завершена, она вышла в качестве ведущего сингла с альбома The Album в октябре 1977 года. Первоначально, другая песня («Hole in Your Soul») планировалась для этой роли, но затем по какой-то причине была положена на полку. «The Name of the Game» была выпущена вместе с «I Wonder (Departure)» в качестве второй стороны, которая была одной из песен, заготовленных для мини-мюзикла The Girl with the Golden Hair (Девушка с золотыми волосами), написанного членами группы и исполненного во время их турне 1977 года, но так и не изданного.

«The Name of the Game» стал не самым успешным синглом ABBA (по крайней мере, в сравнении с предыдущими релизами группы). Он стал частым гостем верхних строчек чартов, но стать № 1 удалось только в Великобритании.

Сингл попал в топ-10 большинства стран, где группе обыкновенно сопутствовал успех (Австралия, ФРГ, Швеция и т. д.), в то время как в США высшей позицией «The Name of the Game» стала 12-я.

Отредактированная версия «The Name of the Game», в которой второй куплет был полностью изъят и которая за счёт этого укоротилась с изначальных 4:51 до 3:58, была выпущена как промосингл в США. Эта версия «The Name of the Game» затем — очевидно, по ошибке — попала на компиляцию 1982 года (выпущенную на лейбле Polar Music) The Singles: The First Ten Years, а затем продолжила своё шествие по другим компиляциям и сборникам в 1980-х и 1990-х, часто выдаваемая за оригинальную версию. Когда лейбл Polygram впервые выпустил CD-версию The Album в 1997 году, в базе данных возникла ошибка, и на издание попала именно эта, урезанная почти на минуту, версия песни, в то время как оригинал был незаслуженно забракован. Справедливость была восстановлена только в 1999 году, когда переработанное издание ABBA Gold вобрало в себя именно первоначальную версию песни.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Клип 
Подобно большинству клипов ABBA, режиссёром клипа стал Лассе Халльстрём.

Во время исполнения песни участники квартета играют в .

Упоминания в других произведениях и прочее 
 Оригинальная запись ABBA представлена в фильме «ABBA: The Movie» (1977). Это видео использовалось в качестве промоклипа песни в некоторых странах.
 Песня исполняется в мюзикле Mamma Mia!.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Синглы ABBA
Синглы 1977 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом